Rossens (Fribourg), een gemeente in het district Saane in het Zwitserse kanton Fribourg
Rossens (Vaud), een plaats in de gemeente Villarzel en voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Vaud